Oak steht für:

 das Asteroid-Chamäleon in der japanischen Anime-Serie Captain Future, siehe Captain Future (Anime)
 in der englischen Sprache den Baum Eiche
 Oak Technology, Hersteller von Computer-Hardware
 Oak (amerikanische Band), eine Rockband
 Oak (norwegische Band), eine Artrockband
 Oak (portugiesische Band), eine Funeral-Doom-Band

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak (Alabama)
 Oak (Florida)
 Oak (Illinois)
 Oak (Michigan)
 Oak (Missouri)
 Oak (Nebraska)
 Oak (Ohio)

Oak ist der Familienname folgender Personen:

 Cindy Oak (* 1961), US-amerikanische Skirennläuferin
 Mitchell Oak (* 1985), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Winona Oak (* 1994), schwedische Singer-Songwriterin

OAK steht als Abkürzung für:

 Vorgänger der Programmiersprache Java
 OAK (Luftfahrtkonzern) (,  ), russisches Luftfahrtkonsortium 
 Flughafen Oakland () der Stadt Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien nach dem IATA-Code
 Oberallmeindkorporation Schwyz in der Schweiz
 Oltener Aktionskomitee in der Schweiz
 Operationszone Adriatisches Küstenland der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

oAK steht für:

 orale Antikoagulation, die Verabreichung eines Medikamentes zur Hemmung der Blutgerinnung 

Siehe auch:
 Big Oak
 Black Oak
 OAC
 Oak City
 Oak Forest
 Oak Island
 Oak Point
 Oak River
 Oaks
 Post Oak
 Red Oak
 White Oak

OAK